TDS har flere betydninger:
 The Daily Show – amerikansk TV-program
 Tardive dyskinesier – psykisk sygdom